La Horde peut désigner :

Cinéma
 La Horde, un film français réalisé par Yannick Dahan et Benjamin Rocher, sorti en 2009
 La Horde, un film russe réalisé par Andreï Prochkine, sorti en 2012

Bande dessinée
 La Horde, un album de bande dessinée de Nikita Mandryka publié aux Z'éditions en 1994, prépublié dans L'Écho des Savanes en 1977

Jeux vidéo 

 La Horde de mutants dans le jeu Days Gone, sorti en 2019

Danse
 (LA)HORDE, un collectif d'artistes fondé par Marine Brutti, Jonathan Debrouwer et Arthur Harel en 2013

Politique 
 La Horde, un site d'informations antifasciste, apparenté à REFLEXes.

Musique 

 La Horde est un groupe punk français actif dans les années 1980, ayant accompagné notamment Gogol Premier.

Enseignement 

 La Horde est un établissement d'enseignement supérieur en informatique formant au métier de Développeur de Jeux Vidéo.

Voir aussi